Club Social y Deportivo Alianza puede referirse a:

Club Social y Deportivo Alianza (Cutral Có), club de la Ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, Argentina.
Club Social y Deportivo Alianza (Guano), club del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, Ecuador.